

Geografia
 Isola di Sanda – isola scozzese nell'area di Argyll e Bute
 Sanda – città giapponese della prefettura di Hyōgo
 Sanda – comune indiano nel distretto di Lahore
 Sanda – frazione di Celle Ligure, Italia

Persone
 Anthony Ichiro Sanda (1944) – fisico nippo-statunitense
 Bah Oumarou Sanda (...) – diplomatico camerunese 
 Benilson Sanda (2000) – canoista angolano
 Dominique Sanda (1948) – attrice francese
 Laurent Sanda (1982) – calciatore camerunese
 Michal Šanda (1965) – scrittore ceco

Altro
 Sanda – sport da combattimento cinese, noto anche come Sanshou
 Linea Shintetsu Sanda – ferrovia suburbana delle Ferrovie Shintetsu a scartamento ridotto
 Stazione di Sanda – stazione ferroviaria della città di Sanda, nella prefettura di Hyōgo in Giappone
 Università Sanda – università di Shangai, Cina
 USS Sanda – pattugliatore statunitense
 Personaggio del film